Кубок Футбольной лиги 1963/64 () стал четвёртым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 4 сентября 1963 года по 22 апреля 1964 года.

Победу в турнире одержал «Лестер Сити», обыгравший «Сток Сити», по сумме двух финальных матчей со счётом 4:3.

Первый раунд

Матчи

Переигровки

Второй раунд

Матчи

Переигровки

Вторые переигровки

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровка

Пятый раунд

Матчи

Переигровка

Полуфинал

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

 «Лестер Сити» одержал победу со счётом 4:3 по сумме двух матчей.

Примечания

Ссылки
 Результаты матчей на сайте RSSSF.com 
 Результаты матчей на сайте EnglishFootballLeagueTables.co.uk 

1963